«Северста́ль» — команда по хоккею с шайбой из города Череповца. Основана 18 декабря 1955 года. Выступает в Континентальной хоккейной лиге.

История 
Основана 18 декабря 1955 года. Название «Северсталь» — с 1994 года (в 1957—1958 гг. назывался «Строитель», в 1959—1994 гг. — «Металлург»). В Суперлиге команда выступала с 1992 по 2008 гг. С 2008 выступает в КХЛ.

Достижения 

 Серебряный призёр чемпионата России 2002/03.
  Бронзовый призёр чемпионата России 2000/01.
  Серебряный призёр чемпионата РСФСР: 1965.
 Обладатель Кубка РСФСР: 1988
  Обладатель приза «Гроза Авторитетов»: 1997/98.
  Победитель турнира памяти лётчика-космонавта П. И. Беляева: 1972, 1975, 1976, 1980, 1981, 1984, 1989, 1990, 1999, 2000, 2002, 2003, 2008, 2010.
  Обладатель «Кубка Кируны» (Швеция): 1992, 1994, 1995.
  Победитель турнира на призы АО «ГАЗ» (Нижний Новгород): 1996.
  Обладатель «Стального кубка» (Новокузнецк): 2000.
  Обладатель «Кубка Амура» (Хабаровск): 2000.
  Обладатель «Кубка Паюлахти» (Финляндия): 2000, 2006.
  Победитель турнира на призы Ленво (Санкт-Петербург): 2002, 2005.
  Победитель турнира памяти А. И. Белосохова (Новосибирск): 2005.
  Обладатель «Кубка Донбасса» (Украина): 2012.
  Победитель турнира «Hockeyades de la vallee de joux» (Швейцария): 2013.
  Бронзовый призёр "Кубка губернатора Челябинской области" (Челябинск): 2019.

Арена 

«Ледовый Дворец» — дворец спорта в Череповце, где «Северсталь» играет, начиная с 2007 года. До 2006 команда играла в СКЗ «Алмаз».

Результаты выступления в КХЛ 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши в послематчевых буллитах, ПО — проигрыши в овертайме, ПБ — проигрыши в послематчевых буллитах, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, Ш — соотношение забитых и пропущенных голов, РС — место по результатам регулярного сезона

Состав 
 Согласно официальному сайту клуба

Руководство и тренерский штаб

Известные воспитанники 

 Дмитрий Юшкевич — олимпийский чемпион (1992), чемпион мира (1993), чемпион мира среди молодёжи (1989), заслуженный мастер спорта СССР (1992), чемпион СНГ (1992), бронзовый призёр чемпионата России 2005, в прошлом игрок клубов НХЛ, участник матча звёзд НХЛ 2000, сейчас тренер ярославского «Локомотива».
 Владимир Воробьёв — четырёхкратный чемпион России (1995, 2005, 2006, 2008), в прошлом игрок клубов НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Эдмонтон Ойлерз».
 Юрий Трубачёв — чемпион мира среди юниоров (2001), двукратный чемпион мира среди молодёжи (2002, 2003), серебряный призёр чемпионата России (2003), сейчас тренер «Северстали».
 Юрий Александров — серебряный призёр молодёжного чемпионата мира (2007), обладатель Кубка Гагарина (2015), в прошлом игрок системы «Бостон Брюинз», сейчас хоккеист ХК «Сочи».
 Игорь Никулин — в прошлом игрок клуба НХЛ «Анахайм Дакс».
 Вадим Шипачёв — олимпийский чемпион (2018), чемпион мира (2014), двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017), заслуженный мастер спорта России (2018), в прошлом игрок клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс», второй бомбардир в истории КХЛ, трёхкратный участник матча звёзд КХЛ, сейчас игрок казанского «Ак Барса».
 Богдан Киселевич — олимпийский чемпион (2018), бронзовый призёр чемпионата мира (2017), заслуженный мастер спорта России (2018), в прошлом игрок клуба НХЛ «Флорида Пантерз».
 Павел Бучневич — серебряный призёр молодёжного чемпионата мира (2015), бронзовый призёр чемпионата России, сейчас игрок клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз».
 Максим Чудинов — чемпион мира (2014), чемпион мира среди юниоров (2007), трёхкратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017, 2021).
 Дмитрий Кагарлицкий — чемпион мира среди юниоров (2007), шестикратный участник матча звёзд КХЛ, сейчас игрок казанского «Ак Барса».
 Вадим Кудако — бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира (2017), сейчас игрок новосибирской «Сибири».
 Даниил Вовченко — серебряный призёр юношеских Олимпийских игр (2012), победитель молодёжной суперсерии (2014), сейчас игрок «Северстали».

Фарм-клуб 

До 2009 года фарм-клубом «Северстали» являлась команда «Северсталь-2», выступавшая в Первой лиге. Одновременно с созданием МХЛ было принято решение о переименовании клубов, планировавших принять участие в турнире. Таким образом, череповецкими болельщиками было выбрано название «Алмаз», повторяющее имя ледовой арены, где зарождался и рос череповецкий хоккей. Арена, в свою очередь названа в честь позывного космонавта П. И. Беляева  — «Алмаз-1».

Результаты драфтов КХЛ 

По результатам драфта КХЛ 2009 года, принадлежат права на хоккеистов:

  Дмитрий Громов — защитник (№ 6, 1 раунд) —  Крылья Советов
  Игнат Земченко — нападающий (№ 10, 1 раунд) —  Крылья Советов (от Лады)
  Виталий Попов — нападающий (№ 29, 2 раунд) —  Крылья Советов
  Кирилл Свиязов — защитник (№ 53, 3 раунд) —  Крылья Советов
  Артур Ганзвинд — защитник (№ 75, 4 раунд) —  Крылья Советов

По результатам драфта КХЛ 2010 года, принадлежат права на хоккеистов:

  Максим Зверев — защитник (№ 34, 2 раунд) —  Чикаго Янг Американз
  Адам Надь — вратарь (№ 56, 3 раунд) — ХК Дукла Тренчин
  Всеволод Кондрашов — вратарь (№ 85, 4 раунд) —  Химик
  Кристиан Скалин — вратарь (№ 87, 4 раунд) —  Трактор
  Владимир Никонов — защитник (№ 93, 4 раунд) —  Химик
  Алексей Базанов — нападающий (№ 119, 5 раунд) —  Химик
  Алексей Шамолин — нападающий (№ 144, 6 раунд) —  Химик
  Матей Маховский — вратарь (№ 171, 7 раунд) —  Опава

По результатам драфта КХЛ 2011 года, принадлежат права на хоккеистов:

  Йоэль Армиа — нападающий (№ 14, 1 раунд) —  Эссят
  Калле Ярнкрок — нападающий (№ 43, 2 раунд) —  Брюнес
  Никита Крамской — нападающий (№ 72, 3 раунд) —  ЦСКА
  Сергей Купцов — нападающий (№ 99, 4 раунд) —  Салават Юлаев
  Даниэль Пржибыл — нападающий (№ 126, 5 раунд) —  Спарта

По результатам драфта КХЛ 2012 года, принадлежат права на хоккеистов:

  Томаш Гертл — нападающий (№ 13, 1 раунд) —  Славия
  Людвиг Бюстрём — защитник (№ 39, 2 раунд) —  МОДО
  Свен Берчи — нападающий (№ 65, 3 раунд) —  Калгари Флэймз
  Кирилл Григорьев — вратарь (№ 90, 4 раунд) —  Русь
  Фредрик Клаэссон — защитник (№ 95, 4 раунд) —  Бингхэмтон Сенаторс

Рекорды

Командные 
 Лучший результат в новейшей истории — 2 место (2002/2003).
 Худший результат в новейшей истории — 19 место (1994/1995).
 Самая крупная победа — 11:1 Торпедо (2001-2002).
 Самое крупное поражение — 1:11 ХК ЦСКА (1994/1995).
 Самый длинный матч — 118 минут 48 секунд отыграли череповчане против ярославского «Локомотива» в сезоне 2012/2013 (25 февраля 2013)

Персональные 
 Наибольшее количество очков в составе «Северстали» — Даниил Вовченко (100+117)
 Наибольшее количество голов в составе «Северстали» — Даниил Вовченко (100)
 Наибольшее количество передач в составе «Северстали» — Вадим Шипачёв. (129).
 Наибольшее количество штрафных минут в составе «Северстали» — Юрий Трубачёв. (422).
 Наибольшее количество матчей в составе «Северстали» — Юрий Трубачёв. (499).
 Наибольшее количество очков в составе «Северстали» (за сезон) — Вадим Шипачёв. (59, 2011/2012)
 Наибольшее количество голов в составе «Северстали» (за сезон) — Михаил Иванов. (25, 1996/1997).
 Наибольшее количество передач в составе «Северстали» (за сезон) — Вадим Шипачёв. (37, 2011/2012).
 Наибольшее количество штрафных минут в составе «Северстали» (за сезон) — Евгений Медведев. (115, 2006/2007).

Эмблема 

Эмблема хоккейного клуба «Северсталь» повторяет логотип главного спонсора — ОАО «Северсталь». Сначала логотип представлял собой стилизованную литеру «С», из которой как бы выливается раскаленный металл. В 2009 году в результате ребрендинга логотип спонсора изменился на более лаконичный, тогда же изменилась и эмблема хоккейного клуба. Ей стала лента Мёбиуса цветов российского флага. В результате ребрендинга в 2017 году лента Мёбиуса уступила своё место золотому Юнити. На данный момент золотой Юнити является официальным логотипом ХК "Северсталь", а в 2018 году клуб провел редизайн альтернативного логотипа - "Рысь", который сейчас активно используется маркетинговой службой ХК "Северсталь".

Гимн 
Гимн ХК Северсталь был написан в 1995 году композиторами Олегом Хакманом и Игорем Псарёвым. Вокал принадлежит ведущему радио «Трансмит» Николаю Говорову, которому в припевах помогает Виктор Иванов. Гимн быстро набрал популярность среди череповецких болельщиков. Он звучит на всех домашних матчах Северстали. Несмотря на появление новых альтернативных гимнов хоккейного клуба, оригинальный гимн 1995 года и по сей день остаётся основной песней череповецкого клуба.

См. также 
 Хоккейный клуб Северсталь в сезоне 2010/2011
 Хоккейный клуб Северсталь в сезоне 2011/2012

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ХК «Северсталь»
 Сайт болельщиков ХК «Северсталь»
 Страница ХК «Северсталь» на сайте КХЛ

Клубы КХЛ
Хоккейные клубы России
Спортивные клубы Череповца
ХК «Северсталь»